Lac Malfait peut se référer à:

Hydronymes



Lac Malfait, Baie-de-la-Bouteille (territoire non organisé), Matawinie, Lanaudière. Coordonnées géographiques: 46° 57' 35" Nord; 74° 05' 56" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy,	Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 28' 24" Nord; 72° 46' 43" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy,	Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 44' 29" Nord; 73° 37' 11" Ouest.
Lac Malfait, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 21' 28" Nord; 69° 53' 17" Ouest.
Lac Malfait, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 59' 53" Nord; 69° 24' 11" Ouest.
Lac Malfait, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 00' 34" Nord; 68° 51' 18" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 09' 03" Nord; 72° 20' 39" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Oscar (territoire non organisé), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 47° 17' 34" Nord; 75° 15' 00" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 55' 03" Nord; 70° 32' 02" Ouest.
Petit lac Malfait, Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 49' 59" Nord; 70° 36' 35" Ouest.
Lac Malfait, Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 24' 30" Nord; 66° 48' 47" Ouest.
Lac Malfait, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 47' 52" Nord; 70° 14' 55" Ouest.
Lac Malfait, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 46' 12" Nord; 70° 14' 15" Ouest.
Lac Malfait, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 48' 46" Nord; 70° 29' 17" Ouest.
Lac Malfait, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 16' 04" Nord; 70° 08' 10" Ouest.
Lac Malfait, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 48' 24" Nord; 71° 11' 58" Ouest.
Lac Malfait (Passes-Dangereuses), Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 19' 03" Nord; 72° 02' 47" Ouest.
Lac Malfait, Petit-Saguenay (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 09' 03" Nord; 70° 10' 07" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 59' 01" Nord; 69° 07' 50" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 08' 02" Nord; 68° 49' 47" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 27' 30" Nord; 67° 44' 20" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 34' 53" Nord; 67° 31' 09" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 56' 18" Nord; 68° 52' 40" Ouest.
Lac Malfait, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 57' 52" Nord; 72° 53' 48" Ouest.
Lac Malfait, Saint-Léandre (municipalité de paroisse), MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 42' 18" Nord; 67° 32' 33" Ouest.
Lac Malfait, Saint-Moïse (municipalité de paroisse), MRC	La Matapédia, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 34' 33" Nord; 67° 47' 26" Ouest.
Lac Malfait, Saint-Valérien (Québec) (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 14' 51" Nord;  68° 38' 17" Ouest.